Englantina, flor de l'englantiner o roser silvestre mediterrani (Rosa sempervirens)
 Englantina roja o roser d'Escòcia (Rosa rubiginosa)
 Gesmil de flors grans (Jasminum grandiflorum)
 Englantina d'or, premi en els Jocs Florals